— название растений:
  — род растений семейства Крушиновые;
  — синоним рода Змеевик семейства Гречишные.